Медианта в математике

Медианта в музыке